Альмонастер-ла-Реаль () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 322 км². Население — 1833 человека (на 2010 год). Расстояние — 100 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Almonaster la Real — Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Castillo de Almonaster la Real

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы